

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф 
 Первый раунд
 Мурата — Виртус — 1-2 (д.в.)
 Доманьяно — Тре Фиори — 3-2

 Второй раунд
 Доманьяно — Тре Пенне — 1-1 (5-4 пен.)
 Либертас — Виртус — 1-0 (д.в.)

 Третий раунд
 Тре Пенне — Мурата — 1-7
 Виртус — Тре Фиори — 2-0 (д.в.)

 Четвертый раунд
 Доманьяно — Либертас — 3-0 (д.в.)
 Виртус — Мурата — 0-1

 Полуфинал
 Либертас — Мурата — 1-1 (2-3 пен.)

 Финал
 Доманьяно — Мурата — 2-1

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2004/2005
2005 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2004 год в Сан-Марино